Niemcy:
 Rahm – dzielnica Duisburga

Osoby:
 Kevin Rahm – amerykański aktor

Zobacz też:
 Jungferntal-Rahm